Формоз Менди:
* Менди, Формоз (род. 1989) — футболист Гвинеи-Бисау.
 Менди, Формоз (род. 1993) — французский футболист.
 Менди, Формоз (род. 2001) — сенегальский футболист.
 Менди, Формоз Жан-Пьер (род. 1993) — французский футболист.